— короткометражный аниме-фильм режиссёра Хаяо Миядзаки. Выпущен студией «Гибли» в 2002 году для эксклюзивного показа в музее Гибли. Фильм посвящён любимой теме Миядзаки — самолётам. В музее студии Гибли показывался под названием «Небесный замок и воображаемые фантастические машины» (). Повествование ведётся от лица Хаяо Миядзаки, представленного в фильме в виде человекоподобной свиньи, напоминающий Порко из фильма «Порко Россо».

Фильм можно увидеть в развлекательной системе на самолётах компании Japan Airlines.

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы Хаяо Миядзаки
Аниме 2002 года